Carpinello ima više značenja:
 Carpinello, Forlì-Cesena
 Carpinello, Frosinone
 Carpinello, Genoa